O Esporte Clube 14 de Julho foi um clube brasileiro de futebol, do município de Itaqui, no estado do Rio Grande do Sul. Suas cores eram o verde e o branco.

Em 18 de dezembro de 1932, após ser campeão da região da fronteira, disputou uma das semifinais da fase final do Campeonato Gaúcho, perdendo para o Grêmio por 4 a 0.

Títulos

Estaduais 
 Campeonato Citadino de Itaqui: 19 vezes (1931, 1932, 1933, 1934, 1935, 1939, 1940, 1941, 1942, 1943, 1944, 1945, 1946, 1947, 1948, 1949, 1951, 1952 e 1953).

Outras Conquistas

Torneios Estaduais
Campeonato Gaúcho de Amadores: 3 vezes (1962*, 1970 e 1974).
* Série Vermelha.

Presidentes
Silas Cadorna de Moraes

Responsável pelo Colégio Itaquiense, em Itaqui, por quase quatro décadas, o professor Silas Cadorna de Moraes, concluiu seus estudos no Colégio União, em Uruguaiana, cidade onde nasceu.

Em 1932, foi lecionar no Colégio Itaquiense, escola que adquiriu três anos depois. Casou-se com Odila, também professora, que o ajudou a manter o colégio funcionando. Em 1973, os dois receberam o título de Cidadão Itaquiense da Câmara de Vereadores.

Enquanto viveu na cidade, Moraes presidiu associações culturais e desportivas, como o Esporte Clube 14 de Julho, a Sociedade Amigos da Cidade de Itaqui, o Lar São José e o Clube de Caça e Pesca da cidade.

Aos 22 anos, ingressou na Maçonaria, chegando a venerável mestre. Atuou no Movimento Brasileiro de Alfabetização (Mobral) e colaborou com o jornal O Município de Itaqui.

Faleceu no dia 20 de Setembro de 2007, aos 94 anos na cidade de Sapucaia do Sul.

Rivalidade
O maior rival do 14 de Julho era o Esporte Clube 24 de Maio, com quem disputava o clássico chamado "38".

Catorze de Julho
14 de Julho
Esporte de Itaqui